Крупецкий сельсовет — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

Белоруссия 
 Крупецкий сельсовет — сельсовет в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Крупецкий сельсовет — прежнее название (до 2005 года) сельского поселения Крупецко́й сельсовет в Дмитриевском районе Курской области.
 Крупецкий сельсовет — сельское поселение в Рыльском районе Курской области.

См. также 
 Крупецкое сельское поселение — муниципальное образование в Брасовском районе Брянской области России